USS Halibut — кораблі ВМС США.

 USS Halibut (SS-232) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». На службі протягом 1942-1946 років.
 USS Halibut (SSGN-587) — унікальний підводний човен США. На службі протягом 1960-1976 років. 

 
Назви військових кораблів США